El Pantano kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Pantano, Tacámbaro, ort, 
 El Pantano, Zacatecas, ort, 
 El Pantano, Jalisco, ort, Mascota, 
 El Pantano, Tuzantla, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar